Stainforth – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Stainforth – miasto w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)